Lima sabauriculata är en musselart som först beskrevs av Montagu 1808.  Lima sabauriculata ingår i släktet Lima och familjen filmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Filmusslor
sabauriculata